

Sciences et techniques 
 Un néron est un type de gouge utilisé en sculpture sur bois.

Sciences humaines et sociales 
 Le complexe de Néron est un concept de psychologie.

Culture et société

Bande dessinée 
 Néron est le personnage principal d'une bande dessinée de Marc Sleen.
 Néron est un personnage de la bande dessinée Murena.

Musique 
 Néron est un opéra d'Anton Rubinstein (1876).

Anthroponyme

Prénom 
 Néron (37-68), dont le nom complet est Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne.

Patronyme 

 André Néron (1922-1985), un mathématicien français ;
 Caroline Néron (1973-), une femme d'affaires, actrice et chanteuse québécoise ;
 Claude Néron (1927-1991), un scénariste et écrivain français auteur de la Grande Marrade ;
 Émile Néron-Bancel (1859-1931), un homme politique français ;
 Geneviève Néron (1974-), une actrice et musicienne québécoise ;
 Monic Néron (1986-), un journaliste, animatrice et réalisatrice canadienne ;
 Pierre Néron (15..-16..), un avocat au Parlement de Paris et jurisconsulte, co-auteur du Code Néron, Recueil d'édits et d'ordonnances royaux ;
 Pierre-François Néron (1818-1860), un prêtre des Missions étrangères de Paris, mort en Chine et canonisé par l'Église.

Toponyme 

 Néron, une commune d'Eure-et-Loir (région Centre-Val de Loire) ;
 le Néron, une montagne du massif de la Chartreuse surplombant l'agglomération de Grenoble (Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 la grotte de Néron, une grotte ornée classée, sur la commune française de Soyons (Ardèche, région Auvergne-Rhône-Alpes).